

Geografia

Austria 
 Ellbögen – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Repubblica Ceca 
 Elbogen – antico nome tedesco di Loket, città nel distretto di Sokolov (Karlovy Vary)

Pagine correlate 
Ellenbogen – pagina di disambiguazione

Altri progetti